Nag's Head (Londen),  wijk in het Londense bestuurlijke gebied Islington
 Nags Head (North Carolina)
 Nags Head, Outer Banks